Paul Guilfoyle (1902–1961) – amerykański aktor (film Zdarzyło się to jutro)
 Paul Guilfoyle (ur. 1949) – amerykański aktor (film Tajemnice Los Angeles, serial TV CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas)